Ebeltoft (plaats), plaats en voormalige gemeente in Denemarken
 Ebeltoft (parochie), parochie in Denemarken